Венанций:

 Венанций Северин Фауст — политический деятель раннего Средневековья (V век) при короле Одоакре.
 Венанций Фортунат (530/540—600/609) — епископ Пуатье, латинский поэт и церковный писатель эпохи Меровингов.
 Венанций из Камерино (умер 251/253) — святой мученик из Камерино.